Molekulska formula -{C25H42N7O17P3S}- se može odnositi na:

 Butiril-KoA
 Izobutiril-KoA